

Italia
Borca – frazione di Macugnaga in provincia di Verbania
Borca di Cadore, comune della provincia di Belluno

Romania
Borca, comune del distretto di Neamț